Frutal kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Frutal (ort), Minas Gerais, 
 Frutal (kommun), Minas Gerais, 

Robotskapade Brasilienförgreningar